Ел Отатал има више значења:

 Ел Отатал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Отатал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Отатал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Отатал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Отатал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику